Osoby o tym nazwisku:
 Heinrich Scheidemann – niemiecki kompozytor i organista
 Philipp Scheidemann – niemiecki polityk
 Siergiej Scheidemann – rosyjski wojskowy